Die Streethockey-Weltmeisterschaft der Frauen 2013 war die 4. Weltmeisterschaft und wurde in Kanada ausgetragen. Der Sieger Kanada schlug die Slowakei 2:0.

Gruppe A

Gruppe B

Play-off

Viertelfinale

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale 

2013 Frauen
Sportveranstaltung 2013
Sportveranstaltung in Kanada
Frauensportwettbewerb
Frauensport in Kanada